Jan van der Veen kan syfta på bland andra:

* Jan van der Veen (1578–1659), nederländsk poet
 Jan van der Veen (född 1948), nederländsk fotbollsspelare